Уржу́мская епа́рхия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в восточной части Кировской области (в границах Афанасьевского, Белохолуницкого, Богородского, Верхнекамского, Вятскополянского, Зуевского, Кильмезского, Лебяжского, Малмыжского, Нагорского, Немского, Нолинского, Омутнинского, Сунского, Унинского, Уржумского и Фаленского районов). Входит в состав Вятской митрополии.

История 
Патриарх Тихон и Священный синод указом № 3716 от 2/15 декабря 1919 года учредили Уржумское викариатство Вятской епархии. Тем же указом епископом Уржумским был назначен архимандрит Виктор (Островидов), наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

Последним управляющим Уржумским викариатством был епископ Георгий (Анисимов), который временно управлял этой кафедрой, по-видимому, до своего перевода на Вологодскую епархию 13 сентября 1937 года.

Самостоятельная Уржумская епархия была учреждена 4 октября 2012 года решением Священного синода Русской православной церкви путём выделения из Вятской епархии со включением в состав новообразованной Вятской митрополии.

В епархии, как отмечает епископ Леонид (Толмачёв) в марте 2016 года, «много храмов, которые стоят по сёлам полуразрушенные. Поэтому основные трудности — это восстановление храмов, являющихся памятниками архитектуры федерального или регионального значения».

Епископы 
 Уржумское викариатство Вятской епархии
 Виктор (Островидов) (8 января — октябрь 1920)
 Евсевий (Рождественский) (19 октября 1920 — 9 января 1921)
 Виктор (Островидов), епископ Глазовский (; 9 января 1921 — август 1923)
 Авраамий (Дернов) (16 сентября 1923 — 3 сентября 1927)
 Георгий (Анисимов), епископ Нолинский (; 3 сентября 1927 — 13 сентября 1937)

 Уржумская епархия
 Даниил (Кузнецов) (23 декабря 2012 — 25 июля 2014)
 Марк (Тужиков) (; 25 июля — 14 декабря 2014), митрополит Вятский
 Леонид (Толмачёв) (14 декабря 2014 — 14 июля 2018)
 Фома (Демчук) (14 июля 2018 — 26 февраля 2019)
 Марк (Тужиков) (26 февраля — 4 апреля 2019),  митрополит Вятский
 Иоанн (Руденко) (c 4 апреля 2019)

Благочиния 
Епархия разделена на 6 церковных округов (По состоянию на октябрь 2022 года):
 Зуевское благочиние (Богородский, Фаленский, Зуевский и Унинский районы)
 Кильмезское благочиние (Кильмезский район)
 Нолинское благочиние (Нолинский, Сунский и Немский районы)
 Северное благочиние (Омутнинский, Верхнекамский, Афанасьевский, Белохолуницкий и Нагорский районы)
 Центральное благочиние (Уржумский и Лебяжский районы)
 Южное благочиние (Вятскополянский и Малмыжский районы)

Монастырь 
 Христорождественский Богородичный монастырь в городе Вятские Поляны (женский)

Примечания

Ссылки 
 Уржумская епархия на сайте Патриархия.ru

 
Епархии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2012 году
Появились в 2012 году в России
2012 год в Кировской области
2012 год в религии